Stoczek:

 Comuna de Stoczek (polaco: Gmina Stoczek)
 Comuna de Stoczek Łukowski
 Stoczek Łukowski

Desambiguações de topônimos